Meuli ist ein Familienname folgender Personen:
 Daniela Meuli (* 1981), Schweizer Snowboarderin
 Hans Meuli (1897–1971), Schweizer Militärarzt
 Karl Meuli (1891–1968), Schweizer Altphilologe
 Martin Meuli (* 1955), Schweizer Kinder- und Fötalchirurg